Ел Ваиниљал има више значења:

 Ел Ваиниљал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваиниљал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваиниљал (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику